Dit is de wereldranglijst van mei 1997 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 14 mei 1997.

Mannen 05